Cypselurus är ett släkte av fiskar. Cypselurus ingår i familjen Exocoetidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddartade fiskar
Cypselurus